Ханникат () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Ханникат, Артур (1910—1979) — американский актёр, номинант на премию «Оскар» в 1953 году.
 Ханникат, Гейл (род. 1943) — американская актриса.